Die 1. Division 1986 war die 41. Saison, welche vom dänischen Fußballverband Dansk Boldspil Union ausgetragen wurde. Sie begann am 6. April 1986 und endete am 16. November 1986. Titelverteidiger war Brøndby IF.

Modus 
Die Liga wurde gegenüber der Vorsaison von 16 auf 14 Vereine reduziert. Diese spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die zwei Letzten stiegen in die 2. Division ab.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Dänisches Fußballarchiv

Einzelnachweise 

1986
Danische 1 Division 1986